Svalsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svalsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Svalsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (58,3 ha)
Svalsjön, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (15,1 ha)
Svalsjön, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,  (30,4 ha)
Svalsjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (36,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn